Gęstość rażenia obiektu – ogólny ciężar bomb lotniczych (w tonach) przypadający na 1 kilometr kwadratowy powierzchni bombardowanego obiektu. Dotyczy bombardowania bombami klasycznymi.

Wojska lotnicze
Ogień (wojsko)